De Garre (Brugge), de naam van een straat in Brugge.
 De Garre (Heist), de naam van een straat in het West-Vlaamse dorp Heist.
 De Garre Tripel, een Belgisch biermerk